Талин може бити:

 Талин, главни град Естоније
 Талин (Јерменија), град у Јерменији
 Талин (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република